est un temple bouddhiste Jōdo Shinshū japonais situé à Akkeshi, île de Hokkaidō au Japon. Fondé en 1879, le  de 1799, déplacé de  Itoigawa dans la préfecture de Niigata en 1910, a été désigné bien culturel important du Japon.

Notes et références

Voir aussi

Articles annexes 
 Terre pure

Shōgyō-ji (Akkeshi)
Bien culturel important dans la préfecture de Hokkaidō
Architecture bouddhiste du XIXe siècle au Japon
Akkeshi